Superliga 2021/2022 i volleyboll för damer i Kroatien spelades 2 oktober 2021 - 30 april 2022. Den hade tolv deltagande lag och bestod av både seriespel och slutspel. HAOK Mladost blev kroatiska mästare genom att besegra OK Marina Kaštela i finalen med 2-0 i matcher.

Format 
Superliga bestod av två delar:
Första delen var ett seriespel med 12 klubbar. Alla mötte varandra både hemma och bort (totalt 22 matcher per lag). De fyra bästa gick vidare till cupspel om mästerskapstiteln. Det sista laget åkte ur och det näst sista laget fick kvala.
Andra delen bestod av cupspel mellan de fyra främsta lagen med semifinaler och final, alla möten var i bäst av tre matcher

Resultat

Seriespel 
Seriespelet spelas från 2 oktober 2021 till 30 april 2022.

Sluttabell

Inbördes möten

Slutspel 
Slutspelet spelas från 13 till 28 april 2022. Laget överst spelade första hemmamatchen i respektive möte (därefter turades lagen om att spela hemma/borta).

Kval 
OK Split och OK Don Bosco Zagreb (från Prva liga) spelade kval om den sista platsen i Superliga 2022/2023 i bäst av tre matcher. OK Split vann den första matchen (i Split den 23 april) med 3-2. Då de vann returen (i Zagreb den 30 april) med 3-0 behöll de platsen i högstaligan.

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell webbplats 

2021-22
Sportåret 2021
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022